Ořešín může být: 
 Brno-Ořešín
 Ořešín (Buštěhrad), lokalita v Buštěhradě v okrese Kladno, oficiálně název ulice

Externí odkazy